BiH:
 Potpeće (Foča, BiH), naselje u općini Foča

Crna Gora:
 Potpeće (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja